Иоганн Гёте: Гёте, Иоганн Вольфганг фон (1749—1832) — немецкий поэт, естествоиспытатель, теоретик искусства, государственный деятель.
  (1710—1782) — немецкий юрист и государственный деятель, отец Иоганна Гёте.